Джон Бомонт (; около 1317 — между 10 и 25 мая 1342) — английский аристократ, 2-й барон Бомонт. Участник Столетней войны.

Биография 
Джон Бомонт был старшим сыном Генри Бомонта, 1-го барона Бомонта, и Элис Комин. Он принадлежал к знатному французскому роду Бриеннов. Его отец перебрался в Англию и там благодаря своему родству с королевой Элеонорой Кастильской и военным заслугам получил множество поместий и титул барона. Не позже 10 марта 1340 года Генри Бомонт умер, и Джон стал его наследником.

К тому моменту Бомонт уже был женат (свадьба состоялась до июня 1337 года) на Элеоноре Ланкастерской — дочери Генри Кривая Шея, 3-го графа Ланкастера, и соответственно правнучке короля Генриха III. 2 мая 1338 года он был посвящён в рыцари, в том же году отправился в Нидерланды в составе свиты королевы Филиппы Геннегау. В 1339 году Бомонт участвовал в военной кампании во Франции. В 1340 году, после смерти отца, сэр Джон вернулся в Англию и занял своё место в палате лордов. Уже в 1342 году, между 10 и 25 мая, он был смертельно ранен на турнире.

В браке Джона Бомонта с Элеонорой Ланкастерской родились сын Генри, 3-й барон Бомонт (1340—1369), и дочь Джоан (умерла после 1400).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Бомонт
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны
Бомонты